De Ironman Hawaï 1983 is een triatlonwedstrijd, die wordt beschouwd als het wereldkampioenschap triatlon voor de Ironman Afstand (3,86 km zwemmen - 180,2 km fietsen - 42,195 km hardlopen). Deze zevende editie van de Ironman Hawaï vond plaats op zaterdag 22 oktober 1983. Er werd gestart op het eiland Hawaï in Kailua-Kona.

De wedstrijd bij de mannen werd net als de vorige editie gewonnen door de Amerikaan Dave Scott. Ditmaal bleef had hij met 9:05.57 een kleine voorsprong op zijn rivaal Scott Tinley, die in 9:06.30 over de finish kwam. Bij de vrouwen ontspon zich een spannende strijd tussen de Canadese tweeling Sylviane Puntous en Patricia Puntous. Uiteindelijk won de eerst genoemde met een tijd van 10:43.36.

De snelste Nederlander was Gregor Stam met een finishtijd van 10:08.36.

Uitslagen

Mannen

Vrouwen

1983
Triatlon in 1983